

Geografia 
 Breves – comune brasiliano nello Stato del Pará
 Brèves – comune francese nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 François Savary de Brèves –  ambasciatore, scrittore e orientalista francese